Würting ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Würting (Gemeinde Offenhausen), Katastralgemeinde und Ortschaft von Offenhausen, Bezirk Wels-Land, Oberösterreich
 Würting (Gemeinde Hartkirchen), Ortschaft von Hartkirchen, Bezirk Eferding, Oberösterreich
 Würting (Gemeinde Zell), Ort bei Zell an der Pram, Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich